Grand Prix automobile de Grande-Bretagne, une compétition de Formule 1
Grand Prix automobile de Grande-Bretagne, une compétition automobile de Champ Car
Grand Prix moto de Grande-Bretagne, une compétition de vitesse moto